

Persone
 Anne-Lise Bardet (1974) – ex canoista francese
 Gaston Bardet (1907-1989) – urbanista francese
 Jean-Michel Bardet (1941) – politico francese
 Martial Bardet (1764-1837) – militare francese
 Olivier Bardet (1980) – ex cestista francese
 Romain Bardet (1990) – ciclista su strada francese

Altro
 Sindrome di Bardet-Biedl (–) – malattia genetica